Ошмянец:

 Ошмянец — дворянский род.
 Ошмянец — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии;